Caldelas ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Caldelas (Amares), eine Gemeinde im Norden Portugals.
 Caldelas (Guimarães), eine Gemeinde im Norden Portugals.
 Castro Caldelas, eine Gemeinde in der Provinz Ourense, Galicien, Spanien.
 Ponte Caldelas,  eine Gemeinde in der Provinz Pontevedra, Galicien, Spanien.
 Terra de Caldelas, eine Comarca in Galicien, Spanien.